Список грандов Испании в 1520 году на момент создания этого титула Карлом I.

Примечания

Литература 
 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco (1920). Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España. — Madrid. pp. Tomo X.
 MÁRQUEZ DE LA PLATA, Vicenta Mª y VALERO DE BERNABÉ, Luis (1994). El libro de oro de los duques. — Madrid: Prensa y Ediciones Iberoamericanas. ISBN 84-86568-57-9.

 
1520 год
Списки дворянских родов
Списки:Испания